2Б1 «Ока»  - радянська самохідна 420-мм мінометна установка. Вироблялася обмеженою серією.

Головний конструктор - Б. І. Шавирін . Перший дослідний зразок був готовий у 1957 році . Швидкострільність - 1 постріл за 10,5 хвилин. Дальність стрілянини - 25 км, активно-реактивною міною - 50 км. Маса артилерійської міни  – 670 кг. Призначена для стрілянини ядерними зарядами.

Історія створення 
Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 18 листопада 1955 року було розпочато роботи над самохідним мінометом 2Б1 «Ока» та самохідною гарматою 2А3 «Конденсатор-2П».

. Розробку артилерійської частини було доручено коломенському спеціальному конструкторському бюро машинобудування. За розробку ходової частини відповідало КБ ленінградського Кіровського зав. 

Всього на Кіровському заводі було виготовлено 4 експериментальні машини. 7 листопада 1957 року машини були продемонстровані на військовому параді в Москві . Роботи над 2Б1 тривали до 1960 року , після чого були зупинені постановою Ради Міністрів СРСР.

Опис конструкції 
Бойовий розрахунок машини становив 7 осіб, проте на марші в машині знаходився тільки механік-водій, решта екіпажу перевозилася в бронетранспортері або на вантажівці.

Озброєння 
Як основне озброєння використовувався 420-мм гладкоствольний міномет 2Б2. Довжина ствола становила близько 20 метрів. Зважаючи на відсутність противідкатних пристроїв при пострілі, машина відкочувалася назад на 5 метрів. Заряджання артилерійської міни проводилося з казенної частини, що суттєво збільшувало скорострільність, яка становила 1 постріл 5 хвилин.

Ходова частина 
Ходова частина була спроектована у конструкторському бюро ленінградського Кіровського заводу . За класифікацією ДБТУ мала позначення "Об'єкт 273". Силова установка була запозичена з ходової частини важкого танка Т-10.

Оцінка машини 
У ході випробувань було виявлено ряд недоліків (віддача зброї була надто велика і негативно позначалася на всіх компонентах системи), які не дозволили ввести міномет в експлуатацію. Системи атомної артилерії були зроблені обмеженою серією (4 од.) і передані на озброєння 2-го Кенігсберзького артилерійського полку РВГК (м. Луга). Полк був сформований на базі 2-го гарматного артилерійського Кенігсберзького полку особливої ​​потужності (2 пап ОМ РВГК) та 316-го окремого артилерійського Кенігсберзького дивізіону особливої ​​потужності (316 оодн ОМ РВГК). Відповідно до директив головнокомандувача Сухопутних військ № ЗШ/2/244587 від 19 липня 1957 року і командувача артилерії Радянської армії№ 777329-сс від 31 липня того ж року на базі цих частин до листопада 1957 належало сформувати 2-й артилерійський Кенігсберзький полк РВГК, на озброєння якого повинні були надійти нові системи атомної артилерії. Наказом командувача військ Ленінградського військового округу (ЛьонВО) формування полку було покладено на командира 2-го пап ОМ РВГК полковника М. А. Терьохіна, безпосередньо керував формуванням полку командувач артилерією ЛенВО генерал-лейтенант артилерії М. А. Парсегов . До початку організаційно-штатних заходів 2-й тат ОМ РВГК включав шість батарей, на озброєнні яких перебували 12 гармат особливої ​​потужності (по шість 152-мм гармат Бр-2М та 210-мм гармат Бр-17). Належало звести батареї в два дивізіони трибатарейного складу, прийняти до складу полку 316-й оадн ОМ, озброєний 280-мм мортирами Бр-5 , і на його базі створити третій дивізіон. Полк був сформований з 25 серпня по 2 листопада 1957 року в місті Луга і відповідно до штату 8/765 від 4 липня 1957 р. організаційно складався з управління полку, трьох артдивізіонів, взводу зв'язку, полкової школи сержантів, підрозділів технічного та тилового забезпечення. У кожен дивізіон входили дві двогарматові артилерійські батареї та батарея управління. Загалом на озброєнні полку передбачалося утримувати 12 систем ядерної артилерії.

(ЦАВТУ) Міноборони СРСР полк отримав три САУ 2А3 «Конденсатор»та дві БМУ 2Б1 «Ока». З того дня заняття у полку проходили лише на новому озброєнні у закритому військовому містечку за суворого дотримання режиму секретності. На полігон нові знаряддя та міномети виводили лише вночі. У ході батарейних тактичних навчань було виявлено недоробки ходової частини машин. Через велику вагу гусеничні стрічки базового шасі швидко зношувалися і виходили з ладу. «Траків вистачало на 20-25 км, потім доводилося міняти. Уявіть, як замінити гусеницю у шістдесятитонної машини, - згадував М. І. Фролов, - але труднощі не лякали, особовий склад розумів, зброю якоїсь руйнівної потужності йому довірено».

Напередодні святкування 43-х роковин Жовтневої революції полк знову був залучений до участі в параді на Червоній площі. На той час йому було передано вісім платформ для перевезення великих розмірів. На шість із них завантажили три САУ 2А3 та три САУ 2Б1, замаскували під народно-господарські вантажі та відправили до місця тренувань. Перше полкове навчання з новим озброєнням відбулося у лютому 1961 року під керівництвом начальника ракетних військ та артилерії ЛенВО. У ньому брали участь управління та штаб полку із засобами управління, 1-й та 2-й артдивізіони, підрозділи технічного та тилового забезпечення. Перший етап пройшов на Лузькому артилерійському полігоні з виходом до району навчання штатного озброєння та військової техніки. До проведення другого етапу на Стругокрасненському полігонізалучалися лише управління полку та дивізіонів, 1, 2, 3, 4-ї артилерійських батарей із силами та засобами розвідки та зв'язку.

У травні 1961 року шість систем атомної артилерії востаннє брали участь у параді на Червоній площі.

У 1961 році на озброєння РВіА Сухопутних військ було прийнято ТРК другого покоління 2К6 «Місяць» , з появою якого пов'язаний захід сонця ядерної артилерії. Системи атомної артилерії 2Б1, розроблені як тимчасові і які підлягали заміні в міру вдосконалення (зменшення розмірів) ядерних боєприпасів, виявилися надто дорогими. В якості альтернативи їм розглядалися 203-мм системи Б-4 (Б-4М) та 240-мм міномети М-240 , але бурхливий розвиток ракетного озброєння не залишив шансів і їм. Наприкінці липня 1961 року 2-й артилерійський полк РВГК було розформовано, з його основі створено три формування — ракетна бригада, ракетний дивізіон і армійський артилерійський полк

Таким чином, за три з невеликим роки після створення радянська атомна артилерія припинила існування. Від подальшої розробки знарядь відмовилися на користь дешевших і найпростіших в експлуатації тактичних ракетних комплексів 2К6 «Місяць»

Джерела 
https://web.archive.org/web/20100729163848/http://www.museum-tank.ru/IIIwar/pages3/oka.html

http://zw-observer.narod.ru/books/cannon/self-propelled_mortar_2B1.html
зброя СРСР